

Baudenkmäler 

|}

Ausgetragene Objekte 
Diese Liste umfasst Objekte, die in früheren Denkmallisten enthalten waren, sowie nach 2011 ausgetragene Objekte.

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Unna

Einzelnachweise

Weblinks 

 Denkmalliste der Stadt Unna 12/2020 (PDF; 582 kB), Zugriff am 13. Juni 2021

Unna
!